Турне́ — термін, що має кілька значень.
 Турне (, від  — «вертіти, повертати») — поїздка артистів або спортсменів за певним маршрутом для гастрольних виступів, змагань.
 Турне чотирьох трамплінів — змагання із стрибків з трампліна, яке складається з чотирьох окремих етапів, що відбуваються у Німеччині та Австрії
 «Турне» — кінострічка 2010 року, номінант на премію «Сезар»

Топонім

Турне — місто, провінція Ено

Турне — річка в Удмуртії, ліва притока Уті

Турне — муніципалітет у регіоні Окситанія.